Шенер () — турецкая фамилия. Известные носители:

 Шенер, Айдан (род. 1963) — турецкая модель и киноактриса.
 Шенер, Якуп (род. 1990) — турецкий боксёр.